Севириане: 

 Севириане — течение в гностицизме, II век.
 Севириане — течение в миафизитстве, VI век.